Сливкин — русская и еврейская фамилия (последняя является матронимической — от женского имени Сливка).

 Сливкин, Александр Сергеевич (1929—2003) — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Сливкин, Альберт Моисеевич (1886—1938) — деятель советского кинематографа, заместитель директора «Мосфильма» и директор «Ленфильма».
 Сливкин, Андрей Иванович (1921—2005) — ветеринарный врач, Герой Социалистического Труда. 
 Сливкин, Евгений Александрович (род. 1955) — русский поэт, исследователь русской литературы ХIХ и ХХ вв.